Voarei é um álbum de estúdio da cantora brasileira Paula Fernandes, lançado em 1995, sob o nome artístico Ana Rayo, pela MCK Discos. Esse álbum, tal como o anterior, não é considerado parte da sua discografia oficial.

Lista de faixas

Referências 

Álbuns de Paula Fernandes
Álbuns de 1995